110-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Ломбардии, Италия. Гонка была проведена 1 октября 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016 (категория 1.UWT).

Победителем гонки стал колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 7 профессиональных континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 200 спортсменов. Прошлогодний победитель, итальянец Винченцо Нибали, в гонке не участвовал.

Маршрут 
Для юбилейного 110 выпуска гонки организатор события RCS Sport предложил более сложный маршрут, чем в предыдущие годы. Был увеличен общий набор высоты, а также добавлено два подъёма в конце дистанции, никогда прежде не включавшихся в гонку. Гонщикам, стартовавшим из Комо, предстояло преодолеть 240 км с набором высоты в 4400 м, из которых 65 % (3000 м) приходилось на финальные 115 км, 48 км подъёма и только 10 км равнины. Финиш классики располагался в Бергамо.

Ход гонки 
За 35 км до финиша на подъёме Мираголо Сан-Сальваторе атаковал 26-летний колумбиец Эстебан Чавес из команды «», к нему тут же переложился Ригоберто Уран () и Роман Барде (). Втроём они начали наращивать преимущество, в то время как остальные гонщики группы упустили этот момент, а потом не смогли организовать слаженной погони.

Итальянец Диего Роза () в одиночку переложился к лидерам, четвёрка увеличила преимущество, которое за 10 км до финиша составляло 1 минуту.

На финальном подъёме за 3 км до финиша Чавес несколько раз ускорялся, Барде выпал из группы и не сумел добрать, а Роза, не удержавшийся после атаки колумбийца, вскоре сумел догнать Чавеса и Урана. За 200 м до финиша итальянец атаковал, но на самой финишной черте Эстебану Чавесу удалось его обойти. Ригоберто Уран финишировал третьим.

Результаты

Очки Мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 2016 году
Октябрь 2016 года